Need You Now — второй студийный альбом американской кантри-группы Lady Antebellum, изданный 26 января 2010 года. Альбом дебютировал сразу же на 1 месте хит-парада Billboard 200; он получил статус трижды Платинового в США. Need You Now номинирован на премию «Грэмми» 2011 года в категории Альбом года.

Синглы 
Первым синглом стала одноимённая композиция «Need You Now», дебютировавшая на 50 месте хит-парада Billboard Hot Country Songs и возглавила его 26 октября 2009 года. После выступления группы на церемонии вручения премии Country Music Association Awards она поднялась на 5 место чарта Billboard Hot 100, и позднее добралась до 2 места.

Второй сингл, «American Honey», дебютировал на 47 месте в Hot Country Songs 2 января 2010 года. В Великобритании и Европе вторым синглом стала песня «I Run to You».

Третьим синглом стала песня «Our Kind of Love», а четвёртым — «Hello World».

Список композиций

Бонусы 
Сайт ladyantebellum.com ежемесячно добавляет возможность скачать одну новую песню для тех, кто купил лицензионную копию альбома (на CD или в цифровом формате; каждая версия содержит особый код):
 «Need You Now» (акустическая версия)
 «I Run to You» (акустическая версия)
 «American Honey» (Live)
 «Our Kind of Love» (Live)
 «Stars Tonight» (Live)
 «All We’d Ever Need» (Live)
 «Do I» (Live)
 «When You Got a Good Thing» (Live)
 «Slow Down Sister» (Live)
 «Love’s Lookin' Good On You» (Live)
 «Hello World» (Live)

Отзывы критиков 

Журнал Country Weekly отметил, что трио способно создавать запоминающиеся хуки в стиле кантри-поп, но, по мнению рецензента, не все песни с альбома являются удачными.
AllMusic констатировал, что Need You Now придерживается структуры их предыдущего альбома, где также были «умеренные и медленные любовные песни, грустная баллада и парочка заводных мелодий… написанных самостоятельно, с небольшой помощью авторитетных авторов из Нашвилла». Также было отмечено, что альбом «безупречен в написании песен, производстве и исполнении». Рецензент издания Entertainment Weekly посчитал, что наиболее удачно у группы получаются грустные композиции и поставил оценку B+.
В отзыве журнала Billboard говорится о музыкальном росте группы, особое предпочтение отдается композиции «Ready to Love Again».
Неблагоприятный отзыв оставил критик из Slant Magazine.

Позиции в чартах 
Need You Now дебютировал сразу же на 1 месте в Billboard 200; за первую неделю было продано около 481000 копий. На начало января 2011 года было продано 3.070.310 копий альбома в США.

Чарты

Сертификации

Годовой чарт

Хронология релизов

Примечания 

Альбомы Capitol Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Lady A
Премия «Грэмми» за лучший кантри-альбом
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums